Выборы мэра Челябинска, в соответствии с решением Законодательного собрания Челябинской области, состоялись 24 декабря 2000 года. На выборах победил действующий мэр Вячеслав Тарасов, набравший 41,83 % голосов избирателей. Вячеславу Тарасову не представляла серьёзной угрозы для его переизбрания ни одна выставленная кандидатура.

Кандидаты 

 Белишко, Андрей Дмитриевич — член Бюро Федерального правления Социалистической партии России.
 Видинеева, Минигуль Махмутовна — директор производственного жилищного ремонтно-эксплуатационного объединения Калининского района.
 Георгиев, Сергей Георгиевич — исполнительный директор крупнейшего челябинского издательства «Урал ЛТД».
 Горина, Екатерина Викторовна — Председатель комиссии по правам человека в Челябинской области.
 Патракова, Любовь Ивановна — руководитель областной организации партии самоуправления трудящихся.
 Середонин, Василий Васильевич — председатель правления Челябинской городской молодёжной общественной организации «Атлантик», член молодёжной палаты при городской думе, главный редактор газеты «The Times-Новости города».
 Тарасов, Вячеслав Михайлович — мэр Челябинска.

Результаты 

Предвыборная агитация не была накалённой и горячей. По мнению журналистов, у Вячеслава Тарасова не было сильных конкурентов. Вячеслав Тарасов уверенно победил на выборах:

Примечания 

2000 год в Челябинской области
Челябинск
Выборы в Челябинской области
История Челябинска
Выборы мэров в Российской Федерации
Декабрь 2000 года
События 24 декабря